Une société de services ouverts et agiles (SSOA) est une société de services à logiciels libres (SSLL ou SS2L) qui étend les principes qui l'anime en intégrant le principe de l'agilité dans sa politique d'entreprise. Contrairement à une société de services à logiciels libres, une société de services ouverts et agiles ne cloisonne pas ses solutions logicielles en sélectionnant uniquement des produits open source mais s'adapte aux besoins de ses clients en fonction des choix technologiques que ces derniers ont déjà faits. De ce fait, il n'impose pas l'open source comme orientation unique mais incite fortement ses clients à tenter l'aventure dans cette voie. Ainsi, une société de services ouverts et agiles tentera dans la mesure du possible de conserver les solutions existantes chez ses clients, même fermées, en essayant de créer des ponts logiciels permettant de les libérer : cela peut passer par un simple convertisseur de fichier d'entrée-sortie de la solution à l'installation d'un service web. Tout l'intérêt de l'approche d'une société de services ouverts et agiles est de considérer la rentabilité globale des solutions technologiques déjà acquises par ses clients mis en adéquation avec des solutions innovantes, basée sur des produits open source. Aujourd'hui, on ne connait qu'une entreprise s'affublant du titre de SSOA.

Politique d'entreprise 

Une société de services ouverts et agiles est animée par quatre principes fondamentaux qui définissent sa politique d'entreprise :

 l'agilité de son offre,
 la transparence de sa prestation,
 une offre globale et complète pour les entreprises,
 l'intégration efficace des nouvelles technologies ouvertes au sein de son offre.

Ainsi, la motivation d'une société de services ouverts et agiles peut être résumée en une assertion :

« À travers une offre globale, intégrer efficacement les nouvelles technologies au sein des entreprises avec beaucoup d'agilité et de transparence. »

Notes 

Type d'entreprise
Entreprise d'informatique